Costantini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Costantini (1581–1657), italienischer Organist und Komponist
 Andrea Costantini (* 1966), italienischer Regisseur
 Antonio Costantini (Politiker) (1899–1969), italienischer Politiker
 Antonio Costantini (Volleyballspieler) (* 1972), italienischer Volleyballspieler
 Bartolomeo Costantini (1889–1941), italienischer Flieger und Rennfahrer
 Béatrice Costantini (* 1947), französische Schauspielerin
 Celso Costantini (1876–1958), italienischer Kardinal
 Costantino Costantini (1904–1982), italienischer Künstler 
 Daniel Costantini (* 1943), französischer Handballspieler und -trainer
 Daniele Costantini (* 1950), italienischer Regisseur
 Dino Costantini (* 1940), italienischer Reiter 
 Eduardo Costantini (* 1946), argentinischer Geschäftsmann und Museumsgründer
 Egidio Costantini (1912–2007), italienischer Glaskünstler
 Ermenegildo Costantini (1731–1791), italienischer Maler
 Ernani Costantini (1922–2007), italienischer Maler und Schriftsteller
 Eugenia Costantini (* 1981), italienische Schauspielerin

 Giovanni Costantini (1880–1956), italienischer Erzbischof
 Humberto Costantini (1924–1987), argentinischer Schriftsteller
 María Teresa Costantini (* 1949), argentinische Schauspielerin und Regisseurin
 Massimo Costantini (* 1958), italienischer Tischtennisspieler
 Maurizio Costantini (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Nereo Costantini (1905–1969), italienischer Bildhauer
 Romeo Costantini (* 1944), italienischer Regisseur
 Stefano Costantini (* 1983), italienischer Automobilrennfahrer 
 Vittorio Maria Costantini OFMConv (1906–2003), italienischer katholischer Geistlicher und Bischof von Sessa Aurunca

Siehe auch:
 Constantini
 Costantino